Geisser entra nel nome di diversi personaggi

 Albert Geisser (1859-1929), banchiere e filantropo svizzero che istituì biblioteche a Torino. 
 Andrea Geisser Celesia di Vegliasco (1891-1942), diplomatico italiano. 
 Heinz Geisser, svizzero, percussionista jazz.
 Ulrich Geisser (1824-1894), svizzero, banchiere.
 Seymour Geisser (1929-2004), statistico statunitense.